Henry Johan Johansson , švedski hokejist, * 23. september 1897, Södertälje, Švedska, † 28. maj 1979, Södertälje.

Johansson je v svoji karieri igral le za klub Södertälje SK v švedski ligi. Dvakrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1924/25 in 1930/31.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK